Llista d'asteroides del 186001 al 187000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"|186001-186100 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"|186101-186200 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"|186201-186300 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"|186301-186400 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"|186401-186500 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"|186501-186600 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"|186601-186700 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"|186701-186800 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"|186801-186900 [ modifica]

|-
! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"|186901-187000 [ modifica]

|-
|}